Un nom de convenance est le nom qu'utilise une personne, formé par réduction, augmentation ou altération mineure de son nom de famille et/ou de son prénom.

Par exemple, Dominique de Villepin a pour nom complet Dominique Galouzeau de Villepin, et Nicolas Sarkozy quant à lui Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa.

Les noms de convenance ne concernent pas : 
 le cas des personnes faisant usage d'un autre prénom que le premier prénom de leur état civil ;
 le cas des personnes dont l'état civil a été modifié (par décret en Conseil d'État, dans le cas de la France) ; 
 les pseudonymes, c'est-à-dire les noms créés ou empruntés pour un usage donné (nom de plume, nom de scène, nom de guerre).

Dénomination d'une personne